The Spider and the Fly peut désigner le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
The Spider and the Fly, un poème de Mary Howitt, publié en 1829.

Cinéma 
The Spider and the Fly, un court-métrage d'animation de la série des Silly Symphonies, réalisé par Wilfred Jackson, et sorti en 1931;
The Spider and the Fly, un film britannique de Robert Hamer, sorti en 1949;
The Spider and the Fly, un téléfilm de 1994

Musique 
 The Spider and the Fly, une chanson des Rolling Stones, sortie en 1965